

Codici 
 WSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wasua (Papua Nuova Guinea)

Sigle 
 Western Soccer Alliance – lega calcistica nordamericana